42 steht für:

 42 (Jahr)
 42 v. Chr. (Jahr)
 42 (Antwort), die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest in der Romanreihe Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams
 42 – Die wahre Geschichte einer Sportlegende, Film über den Baseballspieler Jackie Robinson
42 (Schule)
 42 (Roman), Roman des deutschen Schriftstellers Thomas Lehr
 42 – Die Antwort auf fast alles, populärwissenschaftliche Fernsehserie auf arte
 das Département Loire in Frankreich (Ordnungsnummer)
 ATR 42, französisch-italienisches Flugzeug
 die Ordnungszahl 42 für das chemische Element Molybdän
 das Maschinengewehr 42

Siehe auch:
 K42